Een verkeersweg:
N381 (België)
N381 (Frankrijk)
N381a (Frankrijk)
N381b (Frankrijk)
N381 (Nederland), zie Provinciale weg 381
N381 (Zwitserland)